A Equipe Eslovaca de Copa Davis representa a Eslováquia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Eslovaca de Tênis. Foi finalista do torneio em 2005. De 1921 a 1994, representou a Equipe Tchecoslovaca de Copa Davis, depois foi desmembrada na Equipe Eslovaca e na equipe Tcheca.

Time atual

Equipe de 2009:
Lukáš Lacko
Dominik Hrbatý
Filip Polášek
Michal Mertiňák

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe eslovaca)

Eslováquia